Il singolare del Torneo Godó 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Gastón Gaudio.

Tommy Robredo ha battuto in finale 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3 Gaudio.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo Godó 2004
ATP Tour 2004